Als Verkehrsleitsystem bezeichnet man:

 eine Technologie innerhalb von Fahrzeugen, siehe Verkehrstelematik
 ein beim Öffentlichen Personennahverkehr benutztes Computersystem, siehe Rechnergestütztes Betriebsleitsystem
 ein Anzeigesystem für freie Parkplätze, siehe Parkleitsystem
 ein System zur Lenkung des Straßenverkehrs mit Hilfe von statischen Verkehrszeichen oder Wechselverkehrszeichen